Durussel est un nom de famille notamment porté par :

 André Durussel (1938-), écrivain, poète et essayiste suisse
 Christiane Durussel (1951-), écrivaine et poète suisse
 Claude Durussel (1950-), journaliste et écrivain suisse